Arrufat  ist der Familienname folgender Personen:

* Antón Arrufat (* 1935), kubanischer Dramaturg und Schriftsteller
 Arnaud Arrufat (12./13. Jh.), Vermittler auf Seiten der Katharer in Verfeil (Haute-Garonne) im Jahre 1206
 Carmen Arrufat (* 2002), spanische Schauspielerin
 Guillaume Arrufat († 1311), Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Neffe von Papst Clemens V.
 Quim Arrufat (* 1982), katalanischer Politiker